Your World is Burning — студийный альбом норвежской aggrotech группы Panzer AG, вышедший в 2006 году.

Список композиций 
 “Introduction OTD” – 0:54
 “Aenimal” – 4:22
 “Machinegun GoGo” – 4:01
 “Among the Few” – 4:00
 “Paper Angels” – 5:08
 “Monster” – 4:06
 “Moerketio” – 4:32
 “Crash N Burn” – 4:12
 “Not Too Late” – 4:55
 “Tip the Dancer” – 4:04
 “Mother” – 6:09
 “When I Am You” – 5:05

Ссылки 
 Сайт Metropolis Records
 Panzer AG's MySpace

Aggrotech
Альбомы 2006 года
Альбомы Metropolis Records